Багры́пш (иногда Багри́пш) — многозначный термин;

Топоним 
 Багрыпста (Багрыпш) — село в Гагрском районе Абхазии.
 Багрипш (Цаблиани) — село в Гагрском районе Абхазии.

Транспорт
 Багрыпш — железнодорожная платформа на участке Псоу — Сухум Абхазской железной дороги.